Love Is Hell — пятый студийный альбом рок-певца Райана Адамса, выпущенный 4 мая 2004 года на лейбле Lost Highway. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, NME, Mojo.

Об альбоме 
В записи альбома принимала участие британская певица и актриса Марианна Фейтфулл (бэк-вокал на треке «English Girls Approximately»), американский музыкант и гитарист Greg Leisz, бразильско-американский ударник Fabrizio Moretti (The Strokes), певица Leona Naess.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Райана Адамса
Альбомы Lost Highway Records